Komorica (Zlarin) nenaseljeni otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora.
 Komorica (Pleternica) naselje u sastavu grada Pleternice, Požeško-slavonska županija